Cabrero hace referencia a varios artículos:

Ocupaciones
 Cabrero, pastor de cabras.

Lugares
 Cabrero (Chile), comuna de la Región del Biobío, Chile.
 Estación Cabrero, estación de ferrocarril ubicada en dicha comuna.
Barrio El Cabrero, en Cartagena de Indias, Colombia.
 Cabrero (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres en Extremadura, España.

Personas
El Cabrero, cantaor flamenco.
Francisco de Asís CabreroJesús Cabrero
José Cabrero ArnalJosé Carlos Álvarez Cabrero
Juan Antonio CabreroJuanra Cabrero
Ramón Cabrero

AdemásSpindalis zena, cabrero o cigua cubana, especie de aveTute cabrero''', variante del juego de cartas.